Суперкубок Іспанії з футболу 1997 — 12-й розіграш турніру. Матчі відбулись 20 і 23 серпня 1997 року між чемпіоном Іспанії клубом Реал Мадрид та володарем кубка Іспанії клубом Барселона.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на transfermarkt 
 Суперкубок на rsssf  

1997
Іспанія
1997 в іспанському спорті